Джулс Овча́р (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Наиболее известен как в течение долгого времени (с 1984 по 2014) тренер команды Кевина Мартина, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Канады; поскольку Овчар был несколько лет одновременно с должностью тренера официально указан в составе команды и как запасной, то он вместе с командой получал как игрок различные медали разных чемпионатов, в том числе две золотые медали  и серебряную медаль .

Начиная с сезона 2015—2016 тренирует команду Брэда Гушу.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Jules Owchar – Curling Canada Stats Archive
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Тренеры по кёрлингу Канады